Stéphan Caron, un nageur français (1966 -).
 Stéphane Caron, le nom civil du chanteur québécois Stefie Shock (1969 -).